Municipio de Strawberry puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Strawberry (condado de Fulton, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Strawberry (condado de Izard, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Izard.
 Municipio de Strawberry (condado de Lawrence, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Strawberry (condado de Sharp, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sharp.
 Municipio de Strawberry (condado de Washington, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.